1963 Голяма награда на Мексико е 1-вото за Голямата награда на Мексико и девети кръг от сезон 1963 във Формула 1, провежда се на 27 октомври 1963 година на пистата Ерманос Родригес, Мексико сити, Мексико.

Класиране

Класирането след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при конструкторите

Източници 
 

Голяма награда на Мексико